Os Grandes Sucessos é uma coletânea dos maiores sucessos do Padre José Fernandes de Oliveira, SCJ, o Padre Zezinho até o ano de 1990. Contava originalmente com regravações em formato digital de 10 dos maiores sucessos de sua carreira até ser relançado com mais duas faixas em 1995.
No disco, foram inseridas as canções que fizeram maior sucesso até o momento (com exceção do clássico "Oração pela Família") sendo que regravadas em formato digital em virtude da evolução da tecnologia de gravação audiofônica que na época contava com os novos 32 canais digitais. Algumas das canções regravadas são "hits" católicos para toda e qualquer ocasião: "Um certo galileu" (sucesso de 1975 que conta a história de Jesus no ponto de vista da Igreja e no ponto de vista da história), "Canção para meu Deus" (sucesso do segundo álbum de estúdio, que leva o mesmo nome, posteriormente regravado completo), "Balada por um reino" (um dos sucessos absolutos do Padre Zezinho), "Maria da Minha Infância" (sucesso inaugural de estreia do 1° álbum de estúdio) e "Maria de Nazaré" (sucesso nas missas, grupos de oração e catequeses Brasil afora).
O disco chegou a ser relançado em 1999 desta vez, mais remasterizado ainda e em 2002, celebrando os 30 anos de carreira musical e evangélica sendo um dos discos mais vendidos dele, somente atrás do clássico "Sol Nascente, Sol Poente" e do segundo maior sucesso de vendas
"Um Certo Galileu 1".

Lista de Faixas

LP e Fita Cassete

CD

Ver também 
 Música Católica Popular
 Anexo:Discografia de Padre Zezinho

Álbuns de 1991
Álbuns de música católica popular
Álbuns de Padre Zezinho
Álbuns em língua portuguesa